Пинтадито () — населённый пункт на крайнем севере Уругвая, в департаменте Артигас.

География 
Представляет собой пригород административного центра департамента, города Артигас, и располагается на трассе № 30, в 5 км к югу от центра города. К востоку от населённого пункта протекает река Пинтадито — приток реки Куараи.

Население 
Население Пинтадито по данным на 2011 год составляет 1642 человека.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay.

Примечания

Ссылки 
 INE map of Artigas, Pintadito, Cerro Ejido, Cerro Signorelli and Cerro San Eugenio 

Населённые пункты Уругвая